El Catálogo Collinder es un catálogo de cúmulos abiertos realizado por el astrónomo sueco Per Collinder. Se publicó en 1931 como un apéndice en el artículo "On structural properties of open galactic clusters and their spatial distribution". El catálogo designa a los objetos con los prefijos Col o Cr. Algunos ejemplos de los principales objetos del catálogo son:

 Cr 2
 Cr 6
 Cr 7
 Cr 12 
 Cr 14
 Cr 20
 Cr 42, el Cúmulo de las Pléyades
 Cr 50, el Cúmulo de las Híades
 Cr 70, el Cinturón de Orión
 Cr 81
 Cr 140
 Cr 154
 Cr 189, el Cúmulo de la Colmena, también llamado El Pesebre
 Cr 224
 Cr 256
 Cr 285
 Cr 341 
 Cr 399 (Cúmulo abierto de la Percha)
 Cr 442

Objetos del catálogo Collinder

Errores

Hay algunos errores en la lista de Collinder, o en las referencias hechas en ella. Por ejemplo:
 Cr 21, 27, 57, 396, 399, y 426 son asterismos y no cúmulos abiertos.
 Cr 32, 33, y 34 se refieren a partes del cúmulo IC 1848, que es mucho más grande.
 Hay algunas dudas sobre si las entradas Cr 84, 182, 221, 254, 265, 269, 283, 294, 336, 387, 404, 425, 456, y 458 son o no cúmulos abiertos.
 Las posiciones listadas para Cr 109 y 185 son inexactas.
 Cr 202 es la condensación central de Cr 199, que es mucho mayor.
 Collinder creyó que Cr 220 es NGC 3247 cuando en realidad él descubrió un cúmulo abierto completamente diferente.
 Cr 234 se refiere a la parte austral de Cr 233, que es mucho mayor.
 Cr 240 es la condensación central de Cr 239, mucho mayor.
 Cr 267, 328, 330, 346, 364, 366, 368, 381, 395, 409, y 414 son cúmulos globulares.
 Cr 334 and Cr 335 se refieren al mismo objeto.
 En la lista original, el alias indicado para Cr 339 es la galaxia NGC 6393, cuando el alias correcto es NGC 6396, un cúmulo abierto.
 El alias original que Collinder le dio a Cr 371 corresponde a la nebulosa que rodea al cúmulo abierto descubierto por él. Aparentemente, él no se percató que fue el primero que hizo la distinción.
 Cr 374 está inmerso en la Nube Estelar de Sagitario, Messier 24.
 Collinder creía, erróneamente, que Messier 11 era un cúmulo globular.
 La descripción dada por Collinder para Messier 73 corresponde en realidad a Messier 72, que es un cúmulo globular, y no al objeto Cr 426.

Referencias

Enlaces externos

 An annotated version of the Collinder catalog by Thomas Watson
 Catálogo original de Per Collinder: 

Catálogos astronómicos